Lapeer (Kansas)
 Lapeer (Michigan)
 Lapeer (New York)